Editora JBC — uma editora nipo-brasileira
 Jelly Belly presented by Maxxis — equipa de ciclismo
 Journal of Biological Chemistry — uma publicação da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular
 NHK — conhecida em inglês como Japan Broadcasting Corporation

Desambiguações de biologia
Desambiguações de clubes
Desambiguações de literatura
Desambiguações de siglas
Desambiguações de televisão